Ulam ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bruno Ulam (1922–2000), US-amerikanischer Politikwissenschafter, Neuzeithistoriker und Hochschullehrer
 John Ulam (1924–1989), US-amerikanischer Metallurg und Unternehmer
 Stanisław Marcin Ulam (auch: Stanley Ulam; 1909–1984), polnisch-US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Ulam-Spirale, oder Primzahl-Spirale, Methode, Primzahlen grafisch darzustellen
 Ulam-Folgen, Zahlenfolge
 Satz von Ulam, mathematischer Lehrsatz auf dem Teilgebiet der Maßtheorie
 Satz von Borsuk-Ulam
 Satz von Mazur-Ulam